Numele Pajura se poate referi la:
 Cartierul Pajura
 Actuala stație de metrou Jiului, care a purtat acest nume până în 2011, înainte de deschidere
 Viitoarea stație de metrou Pajura ce va face parte din M6.

 Acvilă de munte este de asemenea cunoscută sub numele de pajură.
 Pajură, pasăre fantastică din mitologia românească

Note

Legături externe